Daczne – stacja kolejowa w rejonie bielajewskim, w obwodzie odeskim, na Ukrainie. Leży na linii Rozdilna – Odessa Zastawa I.
 Daczne – stacja kolejowa w rejonie kiwereckim, w obwodzie wołyńskim, na Ukrainie. Leży na linii Lwów – Kiwerce.